L'Héroïque Embuscade (Der Rebell) est film allemand réalisé par Luis Trenker et Curtis Bernhardt, sorti en 1932.
  est un film de Jan Peter, sorti en 2006.